CDJ est un sigle qui peut faire référence à :
 Comité de défense des Juifs, une organisation de la résistance belge durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Conseil de déontologie journalistique, un organisme belge ; 
 Conseil départemental de la jeunesse, une commission préfectorale à laquelle participent des jeunes ;
 Pioneer CDJ, une gamme de platine CD à plat de la marque Pioneer ;
 Centre des jeunes patrons, organisme patronal français, devenu le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise

CDJ est un code qui peut faire référence à :
 , Paraíba, Brésil, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports